GET-ligaen je nejvyšší profesionální hokejovou ligou v Norsku. Byla založena v roce 1935.

Počty titulů

Předchozí vítězové 

Ligy ledního hokeje
Norská liga ledního hokeje